Вариску́р, Варіскур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 31 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 199,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 Варискур на сайті французького Національного інституту географії
 Варискур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варискур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варискур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варискур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена